„Прощаването на славянката“ () е руски военен и патриотичен марш.

Написан е в гр. Тамбов през 1912 г. от щабния тръбач Василий Агапкин на VII запасен кавалерийски полк. Поводът е впечатлението от събитията през Балканската война.

Създаване 
На 5 октомври 1912 г. започва Балканската война между Османската империя и Балканския съюз (България, Сърбия, Гърция, Черна гора). Обявяването на войната предизвиква бурна реакция в цяла Русия. Всички вестници са запълнени със сведения за хода на бойните действия, призиви и възвания към руската общественост за подкрепа на каузата на Славянските им Братя  от Балканския полуостров. Много руски офицери, войници и медицински сестри от Москва, Санкт-Петербург, Тамбов и други градове се записват като доброволци. Отправят по Варшавската железопътна линия в помощ на Славянските  народи от Балканите  Тръбачът на VII тамбовски кавалерийски полк, 28-годишният Василий Агапкин, под влияние на общата еуфория композира марша, който посвещава на жените, изпращащи своите мъже, братя и синове на фронта.

За първи път маршът е изпълнен в град Тамбов по време на строеви преглед на VII запасен кавалерийски полк през 1912 г. Придобива огромна популярност със своята мелодичност, напевност, темброво-динамичен контраст и плавност. В главната музикална тема е осъществена интонационна връзка с увертюрата от „Егмонт“ на Лудвиг ван Бетховен и „Руско-сръбски марш“ на Пьотър Чайковски.

В до-минор са записани клавирът и оркестровката на марша. Издаден е със заглавие „Прощаването на славянката – най-новият марш за събитията на Балканите. Посвещава се на всички славянски жени. Съчинение на Агапкин“ от издателство „Цимерман“. След редакцията на С. Чернецки от 1945 г. до днес се издава в ми-бемол минор. Първият звуков запис е на грамофона плоча, издание на фирма „Екстрафон“, гр. Киев (1915). Маршът получава световна известност и се изпълнява от военни оркестри в България, Германия, Австрия, Норвегия, Румъния, Франция, Швеция, Югославия и други страни.

Белогвардейски марш 
Маршът по време на Гражданската война в Русия почти става неофициален марш на белогвардейците от „Доброволческата армия“ на ген. Лавър Корнилов и ген. Антон Деникин, до силите на ген. Пьотър Врангел. Под името „Сибирски марш“ се изпълнява и в частите на адмирал Александър Колчак.

СССР и Русия 
Маршът, по очевидни причини, първоначално не се свири в СССР, но после е издаден е през 1929 г. в сборника „Служебно-строеви репертоар за оркестрите на РККА“. На 7 ноември 1941 г. своден оркестър, дирижиран от Василий Агапкин, изпълнява марша на историческия военен парад на Червения площад по време на Втората световна война.

В наши дни маршът се изпълнява от оркестри в целия свят. С него започват парадите на Въоръжените сили на Руската федерация и ежегодният парад на победата на СССР над Третия райх. Под звуците на марша тръгват на път пътническите кораби по р. Волга, влаковете по най-дългите железопътни линии в Руската федерация и международните железопътни линии в Беларус. По традиция с него се изпращат от родните места новобранците за Въоръжените сили на Руската федерация.

Маршът е официалният химн на Тамбовска област.

Текст на марша 
Маршът е създаден без думи за военен оркестър. Всички текстове за него са писани по-късно. Най-популярни са изпълненията от военен оркестър и хор по текстовете на В. Лазарев и А. Федотов.

Източници

Вижте също 
 Славянофилство

Външни препратки 
 Встань за веру, русская земля. Прощание славянки. – Кубанский казачий хор.
 Male Choir of the People's Armed Police – 斯拉夫人进行曲　Прощание славянки　Farewell of Slavianka　(汉语 Chinese)
 www.youtube.com
 www.youtube.com

Маршове
Военни песни
Химни на Русия
Химни на региони
Въоръжени сили на Русия
Въоръжени сили на България
Балканска война
Панславизъм
История на Тамбовска област
Култура на Тамбовска област
Тамбов